Йо́нел До́ру По́пович (; 17 февраля 1932, Решица, Румыния — 5 марта 2019, Бухарест, Румыния) — румынский композитор и музыковед.

Биография 
Сын хирурга Йоана Поповича и Евгении Попа, дочери православного священника. В 1944—1950 годах брал частные уроки музыки у . В 1955 году окончил Бухарестскую консерваторию у Михаила Андрику и Михаила Жоры (композиция), Зено Ванчи (история музыки), Пауля Константинеску и Йоана Киреску (теоретические дисциплины), Теодора Рогальского и . В 1968 году посещал летние курсы новой музыки в Дармштадте. С 1968 года — музыкальный редактор Румынского радио и телевидения. Писал романсы на стихи Михая Эминеску, Тудора Аргези, Лучиана Благи и других румынских поэтов.

Сочинения 
 опера «Прометей» / Prometeu (1964, Бухарест)
 опера «Мариана Пинеда» / Mariana Pineda (по пьесе Федерико Гарсиа Лорки, 1966, Румынское радио)
 опера «Допрос на рассвете» / Interogatoriul din zori (1974, Галац)
 хореографическая поэма «Свадьба» / Nunta (1970)
 кантата «Августовская ночь» / Noapte de august (1959)
 кантата «Хвала Палестрине» / Omagiu lui Palestrina (1966)
 кантата «Памяти поэтессы Марианны Думитреску» / In memoriam poetae Mariana Dumitrescu (1967)
 поэма «Моя родина» / Patria mea (1959)
 симфония № 1 (1962)
 симфония № 2 «Шпильберг» / Spielberg (1966)
 симфония № 3 «Византийская» / Bizantina (1968)
 симфония № 4 «памяти Николае Йорги» / În memoria lui Nicolae Iorga (1973)
 триптих (1955)
 концерт (1960)
 «Византийская поэма» / Poem bizantin (1968)
 «Кодекс Кайони» для струнного оркестра / Codex Caioni (1968)
 фортепианное трио (1970)
 струнный квартет (1954, 2-я ред. 1964)
 струнный квинтет «Хвала Цукулеску» / Omagiu lui Ion Țuculescu (1967)

Литературные сочинения 
 Muzică corală româneasca. — București, 1966.
 Оnceputurile muzicii culte românești. — București, 1967. (совм. с )
 Gesualdo di Venosa. — București, 1969.
 Muzică româneasca contemporana. — București, 1970.

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 436 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Дору Попович  на Allmusic

Оперные композиторы Румынии